El nombre Cosquín puede referirse a:
 Cosquín, municipio de la provincia argentina de Córdoba;
 Festival de Cosquín, festival de folklore argentino celebrado en dicho municipio;
 Cosquín Rock, festival de rock argentino celebrado en dicho municipio;
 Cosquín Rock Perú, festival de rock argentino organizado en Lima, Perú;
 Cosquín - Santa María de Punilla - Bialet Massé, aglomeración urbana de la provincia argentina de Córdoba;
 Río Cosquín, río en la provincia argentina de Córdoba;
 Recital folclórico Cosquín, recital del grupo argentino Les Luthiers
 Calle Cosquín, una arteria vial de Buenos Aires que cruza los barrios de Liniers, Mataderos, Villa Lugano y Villa Riachuelo.